(6318) Кронкайт () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса , который был открыт 18 ноября 1990 года американским астрономом Элеанорой Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь американского  тележурналиста и телеведущего Уолтера Кронкайта.

См. также 
 Список астероидов (6301—6400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Элеанор Хелин